1A peut faire référence à :

Astronautique 
 Helios 1A, un satellite militaire français ;
 Kuaizhou-1A, un lanceur léger chinois ;
 Robusta-1A, un nano-satellite français ;
 Zhongke-1A, un lanceur léger chinois.

Domaine militaire 
 Fusil 1A, un fusil d’assaut indien.

Sciences 
 1A, première veine anale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes ;
 Impulsion de fonte 1A, brusque augmentation du niveau des mers, survenu à la fin du dernier âge glaciaire.

Sports 
 Division 1A une division du Championnat de Belgique de football.

Transports 
  ;
 , différentes ligne de transports en commun dans le monde ;
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi